Первенство ФНЛ 2020/2021 годов — 29-й сезон второго по значимости дивизиона профессионального футбола в России.

В играх сезона соревновались 22 клуба, победителем турнира стали «Крылья Советов».

Клубы-участники

Изменения 
На фоне событий, вызванных пандемией коронавируса, общее собрание Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 30 апреля 2020 года приняло решение не доигрывать первенство 2019/2020 годов, при этом стыковые матчи за выход в РПЛ отменяются, третья и четвёртая команды остаются в ФНЛ, в РПЛ выходят две первые команды, из РПЛ в ФНЛ выбывают две последние команды. Также право сохранить места в ФНЛ получили команды, занявшие места с 16-го по 20-е (при условии получения ими лицензий РФС-2 (ФНЛ) на следующий сезон). Данные решения были окончательно утверждены 15 мая 2020 года Исполкомом РФС.

Пополнили лигу 
По итогам Первенства ПФЛ 2019/2020 в ФНЛ вышли следующие клубы:
 «Велес» (Москва) — победитель группы «Запад». Вышел в ФНЛ впервые в истории.
 «Динамо» (Брянск) — победитель группы «Центр». Вернулся в ФНЛ спустя 8 сезонов.
 «Волгарь» (Астрахань) — победитель группы «Юг». Вернулся в ФНЛ спустя 2 сезона.
 «Акрон» (Тольятти) — победитель группы «Урал-Поволжье». Вышел в ФНЛ впервые в истории.
 «Иртыш» (Омск) — победитель группы «Восток». Вернулся в ФНЛ 10 сезонов спустя.
 «Алания» (Владикавказ) — 2-е место в группе «Юг». Клуб добрали на 22-е место в связи с отказом ФК «Мордовия». Вернулся в ФНЛ спустя 7 сезонов.
Помимо «Алании» претендовали на добор и прошли лицензирование следующие клубы: «Олимп-Долгопрудный» — объединённый клуб «Долгопрудного» с химкинским «Олимпом» (2-е и 6-е места в группе «Запад» соответственно), «КАМАЗ» Набережные Челны (4-е место в группе «Урал-Приволжье»). Так же проходил лицензирование «Металлург» Липецк (2-е место в группе «Центр»), но клубу было отказано в лицензии в связи с невыполнением финансовых критериев.

По итогам чемпионата России 2019/20 в ФНЛ выбыли следующие клубы:
 «Крылья Советов» (Самара), занявшие 15-е место. Вернулись в ФНЛ спустя 2 сезона.
 «Оренбург», занявший 16-е место. Вернулся в ФНЛ спустя 2 сезона.

Покинули лигу 
По итогам прошлого сезона ФНЛ в Премьер-лигу вышли следующие клубы:
 «Ротор» (Волгоград), занявший 1-е место. Покинул лигу спустя 3 сезона и вернулся в высший дивизион впервые с 2004 года.
 «Химки», занявшие 2-е место. Покинули лигу спустя 4 сезона и вернулись в высший дивизион впервые с 2009 года.

После остановки прошлого сезона ФНЛ из-за пандемии COVID-19 и в связи с финансовыми проблемами снялись следующие клубы:
 «Армавир» — отказался играть в следующем сезоне, планирует играть в чемпионате Краснодарского края, занял 12-е место. Покинул ФНЛ спустя 2 сезона;
 «Авангард» (Курск) — отказался играть в следующем сезоне, будет играть в ПФЛ, занял 13-е место. Покинул ФНЛ спустя 3 сезона;
 «Луч» (Владивосток) — отказался играть в следующем сезоне, занял 16-е место. Позже был признан банкротом. Покинул лигу 7 сезонов спустя;
 «Мордовия» (Саранск) — клуб не смог оплатить и пройти лицензирование на следующий сезон, занял 20-е место, был расформирован. Покинул лигу сезон спустя.
По итогам досрочно завершённого прошлого сезона ФНЛ, команды «Спартак-2» (Москва) (17-е место), «Текстильщик» (Иваново) (18-е место) и «Факел» (Воронеж) (19-е место) сохранили прописку в ФНЛ в соответствии с решением исполкома РФС от 15 мая.

География соревнований 

Команды, которые вступили в первенство ФНЛ благодаря победе в Первенстве ПФЛ, обозначены зелёной стрелкой ()
Команды, которые вступили в первенство ФНЛ после вылета из премьер-лиги, обозначены красной стрелкой ().
Команды, которые были в зоне вылета, но остались в первенстве ФНЛ по решению Исполкома РФС ().
Команды, которые вступили в первенство ФНЛ из Первенства ПФЛ благодаря образовавшейся вакансии ( ).

Примечания.* Стадион «Спартак» вмещает более 30 тыс. зрителей, но находится в аварийном состоянии. Поэтому верхние секторы и боковые трибуны закрыты.** Ряд домашних матчей «Текстильщик» провёл на других стадионах («Шинник» в Ярославле, академии «Спартак» в Москве и «Авангард» в Домодедово) по причине замены искусственного газона на футбольном поле стадиона «Текстильщик».

Официальные представители 

Примечания:

Тренерские изменения 

Примечания:

Другие:
 В 5-м и 6-м турах обязанности главного тренера «Нефтехимика» исполнял старший тренер Олег Нечаев из-за ОРВИ у Юрия Уткульбаева.
 В 10-м туре обязанности главного тренера «Спартака-2» исполнял тренер Олег Саматов из-за дисквалификации на одну игру Пилипчука.
 В 15-м туре обязанности главного тренера «Текстильщика» исполнял тренер Александр Гущин из-за дисквалификации на одну игру Павлова.
 В 15-м туре обязанности главного тренера «Торпедо» исполнял тренер Евгений Алдонин из-за простуды у Игнашевича.
 Из-за дискавалификации Калешина на три игры в 20—22-м турах обязанности главного тренера «Балтики» исполняли Шалва Керашвили (20—21-й туры) и Эдуард Штейнбрехер (22-й тур). В 23—25-м турах — Михаил Семёнов.
 В 26-м туре обязанности главного тренера «Нижнего Новгорода» исполнял Валерий Бурлаченко из-за дисквалификации Роберта Евдокимова.
 В 28—35-м турах главный тренер «Алании» Спартак Гогниев отбывал 8-матчевую дисквалификацию, назначенную за удар судьи после матча 27-го тура с «Томью».

Легионеры 
В сезоне 2020/2021 действуют следующее правило касательно лимита на легионеров:
Пункт 8.27.2.
В Клубе ФНЛ в течение спортивного сезона может быть одновременно заявлено не более 4 (четырех) Легионеров. Легионеры, заявленные за Вторую команду РПЛ, могут принимать участие в матчах Первенства и Кубка России. Участие в Матчах Чемпионата и Первенства России среди молодёжных команд клубов РПЛ Легионеров, заявленных за Вторую команду РПЛ, определяется Регламентом соревнований, проводимых РПЛ.

При этом понятие «легионер» определено следующим правилом:
Футболист (игрок), не имеющий права выступать за спортивные сборные команды Российской Федерации по футболу в соответствии с нормами FIFA. К легионерам не относятся иностранные граждане, являющиеся гражданами Союзного государства, образованного Российской Федерацией и Республикой Беларусь и государств-членов Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Киргизия) при условии, что такие граждане имеют право выступать за спортивные сборные команды по футболу своих стран.

Молодые футболисты 
В сезоне 2020/21, как и в предыдущем сезоне, действует правило лимитчиков. На поле должен находиться минимум один молодой футболист (не старше 1999 года рождения), при этом если первый тайм отыграли два таких футболиста, то правило считается выполненным.

Также ведётся подсчёт доморощенных футболистов, находящихся в заявке на сезон. Общее число игроков не должно превышать 25, включая 4 доморощенных футболистов. Если заявлено 3 доморощенных футболиста, то общее число игроков в заявке не должно превышать 24, если 2 — 23, если 1 — 22, при отсутствии доморощенных футболистов в заявке должно быть не более 21 игрока. Доморощенным считается футболист, который в возрасте от 12 до 21 года был зарегистрирован в клубе или спортивной школе клуба в течение 36 месяцев (для Сибирского и Дальневосточного федеральных округов учитывается регистрация за клуб (школу) того же субъекта федерации).

Турнирная таблица 
Стыковые матчи за выход в премьер-лигу были отменены.

Изменение положения команд по ходу чемпионата

Лидеры по ходу чемпионата

Потуровая таблица

Ситуация с лицензированием 
По итогам заседания по лицензированию РФС 5 мая и заседания апелляционного комитета 12 мая «Оренбург» и «Алания» не получили лицензии на участие в играх премьер-лиги (стыковых матчах). Со второго раза лицензии получили «Крылья Советов», «Торпедо» и «Балтика».

СМИ сообщалось, что «Нижний Новгород» в премьер-лигу выйдет напрямую или сыграет в стыковых матчах (даты согласно календарю — 19 и 23 мая), а также рассматривались варианты, в соответствии с которыми, в стыковых матчах могла принять участие только одна команда из ФНЛ, две команды ФНЛ сыграли бы друг с другом, или они могли не состояться. На исполкоме РФС 29 апреля обсуждался вариант участия в стыковых матчах команд с 5—6-го мест в ФНЛ, в случае, если кто-то из клубов первой четвёрки не пройдёт лицензирование. При этом отмечались нечётко прописанный механизм в регламентах ФНЛ и РПЛ относительно ротации команд между лигами и формирования стыковых матчей в случае неполучения лицензии командой, завоевавшей право выйти в премьер-лигу напрямую, а также отсутствие информации по возможному участию в стыковых матчах команд, занявших места ниже четвёртого. Сообщалось, что итоговое решение (в том числе по «Оренбургу», «Алании» и стыковым матчам) должно быть принято на исполкоме РФС, дата которого по состоянию на 12 мая, не была определена (также сообщалось об отсутствии ясности с датой и утром 14 мая).

15 мая в 12:00 по московскому времени на официальном сайте РФС появилась информация о том, что 14 мая прошло заседание бюро исполкома РФС, на котором были утверждён регламент стыковых матчей, с приложением документов регламента в формате pdf. В 15:03 по московскому времени 15 мая портал «Чемпионат», ссылаясь на сайт РФС и текст утверждённого регламента, сообщил, что стыковых матчей между РПЛ и ФНЛ не будет. Матчи заключительного тура с участием команд, которые боролись за 4-е место и стыковые матчи, прошли 15 мая в 13:00 по московскому времени.

Результаты матчей 

 •  • 

Из-за обнаружения у ряда игроков отдельных команд коронавирусной инфекции не состоялись следующие матчи:
 «Динамо-Брянск» — против «Спартака-2», «Нефтехимика» (оба — дома) и «Алании» — в гостях (матчи, соответственно, 7-го, 8-го и 9-го туров);
 «Енисей» — против «Шинника» (в гостях, матч 9-го тура), «Торпедо» (дома, матч 10-го тура) и «Акрона» (в гостях, матч 11-го тура).
 «Шинник» — против «Томи» (в гостях, матч 12-го тура), «Иртыша» (дома, матч 13-го тура).

При этом, существовали факты игр некоторыми командами («СКА-Хабаровск», «Нижний Новгород», «Нефтехимик», «Волгарь», «Чайка») с усечёнными заявками на матч (футболисты с положительными или сомнительными тестами на коронавирус изолировались на карантин или не включались в заявку).

Техническое оснащение

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Рекорды сезона 

 Набранный очки: Крылья Советов установили рекорд турнира как по количеству набранных очков за сезон (101), так и по их проценту (80,2%).
 Самый быстрый гол в сезоне: Александр Сапета («Нижний Новгород») на 25-ой секунде в ворота «Енисея» (19 тур, 1 ноября 2020)
 Самая крупная победа хозяев (+7): «Крылья Советов» — «Динамо-Брянск» — 7:0 (11 тур, 23 сентября 2020), «Краснодар-2» — «Спартак-2» — 7:0 (26 тур, 5 декабря 2020)
 Самая крупная победа гостей (+5): «Иртыш» — «Спартак-2» — 0:5 (5 тур, 22 августа 2020); «Велес» — «Торпедо» — 0:5 (6 тур, 30 августа 2020)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (8): «Алания» — «Шинник» — 4:4 (16 тур, 17 октября 2020); «Факел» — «Краснодар-2» — 6:2 (22 тур, 15 ноября 2020); «Спартак-2» — «Факел» — 3:5 (39 тур, 28 апреля 2021).
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (7): «Крылья Советов» — «Динамо-Брянск» — 7:0 (11 тур, 23 сентября 2020), «Краснодар-2» — «Спартак-2» — 7:0 (26 тур, 5 декабря 2020)
 Наибольшее количество побед подряд (11): «Крылья Советов» (26—36 туры)
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (18): «Нижний Новгород» (8—25 туры)
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (17): «Шинник» (24—41 туры), «Чертаново» (26—42 туры)
 Наибольшее количество поражений подряд (7): «Шинник» (24—30 туры)
 Наибольшее количество матчей без забитых мячей подряд (6): «Чертаново» (4—10 туры), «Енисей» (8—13 туры)
 Наибольшее количество матчей без пропущенных мячей подряд (7): «Балтика» (25—31 туры)
 Наибольшая посещаемость матча (14 374 зрителей): «Балтика» — «Крылья Советов» (42 тур, 15 мая 2021)

Генеральным партнёром ФНЛ — «Почтой России» был утверждён специальный приз — именные часы с гравировкой, для автора самого быстрого гола тура. Первым его обладателем стал полузащитник «СКА-Хабаровск» Владислав Камилов, который стал автором самого быстрого гола 1-го тура, открыв счет в матче с «Аланией» спустя 7 минут 20 секунд после стартового свистка. Также, как и в предыдущие сезоны, по итогам каждого тура составлялась символическая сборная

Ежемесячные награды

По версии Лиги

По версии болельщиков

Лауреаты сезона 
 Лучший вратарь — Ростислав Солдатенко («Алания»)
 Лучший защитник — Кирилл Гоцук («Нижний Новгород»)
 Лучший полузащитник — Антон Зиньковский («Крылья Советов»)
 Лучший нападающий, лучший бомбардир, лучший игрок первенства — Иван Сергеев («Крылья Советов»)
 Лучший ассистент — Дмитрий Кабутов («Крылья Советов»)
 Лучший молодой футболист — Эдуард Сперцян («Краснодар-2»)
 Игрок-открытие — Дмитрий Воробьёв («Волгарь» / «Оренбург»)
 Лучший легионер — Джоэль Фамейе («Оренбург»)
 Лучший тренер — Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФНЛ 

Футбол в России в сезоне 2020/2021
Футбол в России в 2021 году
2020/2021